Ni Lupi o Nu Lupi (ν Lup) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Lupus:

 Ni1 Lupi (ν1 Lup / HD 136351), estrella de magnitud 4,99  a unos 111 años luz.
 Ni2 Lupi (ν2 Lup / HD 136352), estrella de magnitud 5,65 análoga solar situada a 47 años luz.